Ве́йялайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Вейялайнен, Кари — финский дипломат.
 Вейялайнен, Лийса (род. 1951) — финская ориентировщица.